Твардогура:

 Твардогура — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Олесницкий повят.
 Твардогура — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Олесницкий повят, Нижнесилезское воеводство.